Ventalló kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ventalló (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Ventalló (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar